Giovanni Battista Sammartini (Milano 1701-1775) compositore italiano
Giuseppe Sammartini  (Milano 1695 – Londra 1750) compositore e oboista italiano
Pietro Sammartini (Firenze 1636 – Firenze 1701) compositore italiano